Montpelier kan syfta på:

Geografi

USA 

 Montpelier, Louisiana, ort, Saint Helena Parish, 
 Montpelier, Indiana, ort, Blackford County, 
 Montpelier, Ohio, ort, Williams County, 
 Montpelier, Vermont, delstatshuvudstad, Washington County, 
 Montpelier, Idaho, ort, Bear Lake County,

Se även
 East Montpelier

Se även
 Montpellier (olika betydelser)

Robotskapade USAförgreningar